Adam Matuszczyk (ur. 1989) – polski piłkarz
 Andrzej Matuszczyk (ur. 1944) – polski działacz turystyczny, autor przewodników po Beskidach
 Henryk Matuszczyk (ur. 1936, zm. 2000) – polski oficer marynarki, kontradmirał marynarki wojennej